Новоура́льское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область 
 Новоуральское сельское поселение — входит в Павлоградский район
 Новоуральское сельское поселение — входит в Таврический район

Челябинская область 
 Новоуральское сельское поселение — входит в Варненский район